Lissoni ist der Familienname folgender Personen:

 Piero Lissoni (* 1956), italienischer Designer